Toubkal – comune rurale del Marocco
 Jbel Toubkal – montagna del Marocco